Enzian (von lateinisch gentiana) steht für:

 Enziane, Pflanzengattung aus der Familie der Enziangewächse
 insbesondere Gelber Enzian
 Enzian (Spirituose), Spirituose aus Enzianwurzeln
 Enzian (Bayerischer Wald), Berg () im Bayerischen Wald
 Enzian, Gipfel () des Traisenbergs in den Türnitzer Alpen
 Enzian (Rakete), deutsche Flugabwehrrakete aus dem Zweiten Weltkrieg
 Spezialeinheit Enzian, Spezialeinheit der Berner Kantonspolizei, Schweiz

Enzian ist der Familienname von:

 Albert Enzian, deutscher Name der Comicfigur Achille Talon
 Gisbert Enzian (1847–1919), deutscher Chorleiter, Organist und Pianist

Siehe auch:

 Blauer Enzian
 :Kategorie:Enziane